Sezóna 1982/1983 byla 66. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Islanders. Tým Colorado Rockies (NHL) se přestěhoval do East Rutherfordu a přejmenoval se na New Jersey Devils, který byl zařazen do Patrickovy divize. Celek Winnipeg Jets se díky tomu musel přestěhovat do Smythovy divize. Toto bylo poslední stěhování týmů až do roku 1993.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1982
Lední hokej v roce 1983